Шанхай Мастерс 2013 — это профессиональный снукерный турнир проходящий с 16 по 22 сентября. Он проходил в Шанхае, Китай.
Действующий чемпион Джон Хиггинс проиграл во 2 раунде Марку Дэвису. В финале встретились Дин Цзюньхуэй и Сяо Годун. Результат 10-6. Это первый результат в истории снукера когда оба финалиста представляли Китай.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил 425000 фунтов стерлингов.

 Победитель 80,000 £
 Финалист 35,000 £
 Полуфиналисты 19,500 £
 Четвертьфиналисты 11,000 £
 1/16 финала 7,500 £
 1/32 финала 6,000 £
 1/48 финала 2,300 £
 1/64 финала 1,500 £
 1/96 финала 250 £

Уайлд-кард раунд 
В этом раунде худшие по рейтингу игроки, которые пробились в финальную стадию встречались китайскими игроками в снукер. Несмотря на то, что игроки из Китая не были профессионалами двое из них одержали победу.

Основной этап 

В первом раунде произошло много неожиданностей. Довольно неожиданно проиграл Джадд Трамп Майклу Холту. А Стивен Магуайр проиграл будущему финалисту Сяо Годуну. Во 2 раунде вылетел и действующий чемпион Джон Хиггинс. Так же 10 снукерист мирового рейтинга Марко Фу проиграл неизвестному игроку Кайрену Уилсону. В нижней сетке турнира отличную игру показали Шон Мерфи и Дин Цзюньхуэй. Китаец победил 4-5. В 1/4 финале произошла неожиданность — Сяо Годун выиграл у Марка Дэвиса. В центральном матче дня выиграл Дин Цзюньхуэй у Нила Робертсона без серьёзной борьбы. В полуфиналах Дин выиграл у Ховкинса, Сяо Годун у Майла Холта. В финале впервые играли 2 китайских спортсмена. Дин всё же победил 10-6.

Сенчури 

 140, 107 Барри Хокинс
 133 Кайрен Уилсон
 129, 126, 109, 106 Дин Цзюньхуэй
 127, 122, 111 Сяо Годун
 127, 109 Мартин Гоулд
 122, 102 Марк Дэвис
 122, 104 Нил Робертсон

 120, 107, 101 Марк Селби
 116, 102 Шон Мерфи
 115, 113 Майкл Холт
 109 Фанг Хинман
 107, 100 Джон Хиггинс
 106 Марк Кинг

Примечания

Ссылки 

Шанхай Мастерс (снукер)
2013 год в снукере